Aron Dotan (1928-2022), professeur émérite de l'université de Tel Aviv d'hébreu et de langages sémitiques. 
 Shimon Dotan (1949-), réalisateur, producteur et scénariste israélien.

Homonymie
Homonymie de patronyme